Chelone bezeichnet
 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Chelone (Mythologie).
 ein im antiken Belagerungskrieg verwendetes, fahrbares Schutzgestell, siehe Chelone (Belagerungsgerät). 
 eine äginetische und peloponnesische Silbermünze mit dem Gepräge einer Schildkröte.
 eine Pflanzengattung der Wegerichgewächse, die Schildblumen.